

Geografische locaties 
 Lemmon, een plaats in South Dakota
 Lemmon Valley-Golden Valley, een plaats in Nevada
 Mount Lemmon, een berg in Arizona

Personen met de achternaam Lemmon 
 Jack Lemmon (1925–2001), een Amerikaanse filmacteur
 Sara Plummer Lemmon (1836–1923), een Amerikaanse botanica

Overige 
 C/2012 F6 (Lemmon), een komeet